Bodelschwingh – dzielnica Dortmundu
 Bodelschwingh – ród
 (152559) Bodelschwingh – planetoida